Ла́ура Тсу́тсунен (, урожд. Ла́ура Фра́нсилла, ; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Начала заниматься кёрлингом в 1990.

Достижения 
 : золото (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу